Citroen (vrucht) (Citrus limon)
Citroengras (Cymbopogon citratus)
Citroenmelisse (Melissa officinalis)
Rozenpelargonium (Pelargonium graveolens)
Citroenpelargonium (Pelargonium crispum)